Кабачигурт — деревня в Игринском районе Удмуртской Республики. Центр Кабачигуртского сельского поселения.

Название 
Название деревни образовано из двух удмуртских словː „кабачи“ — женский вышитый нагрудник и „гурт“ — деревня, поселение.

География 
Деревня находится в 13 км восточнее районного центра (село Игра) по автодороге  на берегу реки Лоза.

В деревне 10 улицː Берёзовая, Заречная, Лесная, Луговая, Молодёжная, Прудовая, Родниковая, Трактовая, Труда и Школьная.

Население

Примечания 

Населённые пункты Игринского района